Frøen (Oslo), een buurt in Oslo
Frøen (metrostation), een station van de metro van Oslo